Чемпионат мира по трековым велогонкам 1934 года прошёл с 10 по 19 августа в Лейпциге (Германская империя).

Общий медальный зачёт

Медалисты 

1934